Maria Anna Josepha (Linz, 7 september 1683 – Lissabon, 14 augustus 1754), aartshertogin van Oostenrijk, was koningin-gemalin van Portugal door haar huwelijk met koning Johan V van Portugal.

Leven 
Aartshertogin Maria Anna werd geboren als de tweede, overlevende dochter van keizer Leopold I van het Heilige Roomse Rijk en diens derde echtgenote Eleonora van Palts-Neuburg, dochter van keurvorst Filips Willem van de Palts. Ze was de zuster van keizer Jozef I en keizer Karel VI. Een zuster van haar was landvoogdes Maria Elisabeth.

Maria Anna trad op 27 oktober 1708 in het huwelijk met koning Johan V van Portugal en werd daardoor koningin-gemalin van Portugal. Een eerste kind liet lang op zich wachten: pas drie jaar na hun huwelijk werd hun eerste dochter geboren. Uit hun huwelijk werden in totaal zes kinderen geboren:
 Maria Barbara (1711-1758), gehuwd met koning Ferdinand VI van Spanje
 Peter (1712 †)
 Jozef (1714-1777), koning van Portugal
 Carlos (1716-1736)
 Peter (1717-1786)
 Alexander (1723-1728)

Johan V kreeg in 1742 een hartaanval, waarna hij gedeeltelijk verlamd was. Maria Anna nam toen de macht over het land over. Toen Johan acht jaar later stierf, droeg ze de macht over aan haar oudste zoon Jozef.

Ze stierf in 1754 op 70-jarige leeftijd in Lissabon, waar ze ook werd begraven. Alleen haar hart werd naar Wenen gebracht en begraven in de Kapuzinergruft.

Voorouders

Partner van de koning van Portugal
Habsburg
Aartshertog (niet regerend)
Oostenrijk, M